Canadian ("canadese" in inglese) può riferirsi a:
 Stati Uniti d'America
 Canadian – fiume, affluente dell'Arkansas
 Canadian – città della Contea di Pittsburg, Oklahoma
 Canadian – città della Contea di Hemphill, Texas

Pagine correlate 
 Canadese